Magyarországon két városban is található Széchenyi liget:

békéscsabai Széchenyi liget
szentesi Széchenyi liget